Miejscowości w USA:
 Presque Isle – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Presque Isle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
Gminy w USA:
 Presque Isle (ang. Presque Isle Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Presque Isle (ang. Presque Isle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Presque Isle (ang. Presque Isle County) – w stanie Michigan